Le Master Administration et Liquidation des Entreprises en Difficulté (ALED) est un Diplôme national de master permettant d'acquérir une double compétence en droit et en gestion.

Une diversification de la voie d'accès aux professions d'administrateur ou de mandataire judiciaire 
Il représente le deuxième parcours, appelé voie « master », amenant à la profession réglementée d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire. Le premier parcours, dit « voie classique », nécessite l'obtention d'un BAC+4 en droit, économie ou gestion et la réussite aux examens d'entrée et de sortie de stage. Contrairement à ce dernier, le deuxième parcours, institué par la Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ou autrement dénommée, la loi Macron  du , permet aux diplômés du Master ALED d'être dispensés des examens d'accès à ces professions. 

Les diplômés du Master ALED  doivent toutefois justifier d'au moins 30 mois de stage professionnel au sein d'une Étude d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire. Cette réforme a pour objectif d'accroître le nombre d'auxiliaires de justice compétent en matière d'administration et de liquidation des entreprises en difficulté.

En effet, avec l'arrivée de nouveaux diplômés, la création de cette formation répond aux attentes des mandataires de justice de disposer de moyens techniques et humains plus importants pour traiter les dossiers qui leur sont confiés. Cela se traduit par l'institution d'un binôme de travail associant un praticien de proximité à un second praticien supposé plus expérimenté et mieux structuré.

Contenu de la formation 
Dispensée généralement sur deux ans, il s'agit d'une formation axée sur le droit des affaires et également en comptabilité, gestion, analyse financière. 

Le Master 2 est proposé en alternance.

Le stage professionnel 
 
Les personnes titulaires du Master Administration et Liquidation des Entreprises en Difficulté peuvent solliciter l'inscription sur la liste professionnelle nationale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires si elles démontrent l'accomplissement d'un stage professionnel de 30 mois réalisé dans une Étude d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire. 

À l'occasion d'une interview, Xavier Huertas, alors Président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, a ainsi pu mentionner que "seule une pratique de longue durée permet au professionnel de maîtriser son métier. Dans ces conditions, il est indispensable de prévoir que les titulaires [ du Master Administration et Liquidation des Entreprises en Difficulté ] devront avoir suivi une période significative d’apprentissage pratique leur ayant permis d’acquérir une vraie compétence professionnelle."

Le stagiaire doit participer à l'activité professionnelle du maître de stage et rendre un mémoire de stage. Ce stage permettra au jury d'évaluer les aptitudes du candidat à exercer les professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, et lui "impose une sorte de formation continue permanente durant toute la durée de ce stage s'il veut réussir l'examen d'aptitude à ces professions".

Débouchés 
Le Master Administration et Liquidation des Entreprises en Difficulté constitue avant tout une préparation aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

Voir aussi 

 Diplôme de juriste conseil d'entreprise
 Master en droit public
 Sélection en Master

Notes de bas de page

Références 

Master en France